Останній наказ () — третя і заключна книга фантастичної Трилогії Трауна, написаної Тімоті Заном. Опублікована видавництвом Bantam Spectra в травні 1993 року. Дія відбувається у фантастичному всесвіті саги Зоряні війни в 9 році ПБЯ.

Сюжет 
Гранд-адмірал Траун починає свій наступ проти Нової Республіки з великим успіхом. Його надприродного уміння передбачати стратегію противників було недостатньо, але сили Трауна були досить підкріплені дредноутами з флоту Катани і екіпажем клонованих воїнів. Нова Республіка бореться відважно, але якщо виробництво клонів не буде зупинене, то незабаром вони можуть виявитися в меншості перед переважаючими силами Трауна.

Хан Соло, Чубакка і Телон Каррде починають роботу з формування Альянсу Контрабандистів для надання допомоги обороні Нової Республіки. Але єдиною реальною надією Республіки є відправка невеликої групи диверсантів для впровадження в Центр клонування Імператора і знищити його раз і назавжди. Мара Джейд можливо знає місце розташування цього Центру. Але чи зможе вона кинути виклик останній команді вмираючого Імператора і протистояти своїм бажанням убити Люка Скайуокера?

Тим часом, божевільний майстер-джедай (який насправді є клоном) Йоррус К'Баот набирає сили для збільшення клонування. Він продовжує змову з метою захоплення для подальшого звернення на темну сторону Люка, Леї і її новонароджених двійнят. Його мета полягає в тому, щоб захопити контроль над Імперією і контролювати Галактику з легіоном темних джедаїв.

У кінцевому рахунку, Люк Скайвокер, Мара Джейд домагаються поразки К'Баота на планеті Вейланд. Вбивство Трауна веде до того, що імперські сили зазнають поразки біля Білбрінгі.

Книги про Зоряні війни
Науково-фантастичні романи 1993
Науково-фантастичні романи США
Твори Тімоті Зана